HIB est une abréviation, qui signifie :
 Haemophilus influenzae type B, une bactérie, cause principale de méningite chez les enfants de moins de 6 ans ;
 Humble Indie Bundle, une opération proposant régulièrement à la vente une série de jeux vidéo indépendants à prix libre dans une période de temps limitée.

HIB est un code, qui signifie :
 , un aéroport à usage public situé dans le comté de Saint Louis, au Minnesota, aux États-Unis, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports